«Wildcard» — сьомий студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. Альбом вийшов 1 листопада 2019 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми RCA Records Nashville